Langå bezeichnet folgende Gebietskörperschaften in Dänemark

 Langå (Jütland), Hauptort von Langå Sogn (Randers Kommune)
 Langå Kommune